Пышми́нская улица — наименование улиц в различных населённых пунктах России, производное от названия реки Пышмы или города Верхней Пышмы.

 Пышминская улица — улица в посёлке Белоярском Свердловской области.
 Пышминская улица — исчезнувшая улица в Екатеринбурге.
 Пышминская улица — улица в Камышлове.
 Пышминская улица — улица в Перми.
 Пышминская улица — улица в посёлке Пышма Свердловской области.
 Пышминская улица — улица в посёлке Сарапулка Берёзовского городского округа Свердловской области.
 Пышминская улица — улица в Тюмени.
 Пышминская улица — улица в посёлке Шувакише муниципального образования «город Екатеринбург» Свердловской области.

См. также 
 Исетская улица
 Нейвинская улица
 Тагильская улица
 Тобольская улица
 Туринская улица
 Чусовская улица

Примечания